Sprachbarriere steht für:

 Kommunikationsproblem aufgrund mangelnder gemeinsamer Sprache bzw. Sprachkompetenz, siehe Sprachbarriere (Fremdsprachen)
 Benachteiligungen einer sozialen Gruppe durch linguistische Verständigungsunterschiede, siehe Bernstein-Hypothese

Siehe auch: